Николай Васильевич Панюшкин (26.11.1912 – 19.07.1974) - советский инженер-металлург, лауреат государственных премий.

Окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности «инженер-металлург по эксплуатации прокатных цехов» (1934).
 1934-1941 на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе
 1941-1943 руководитель трубной группы Научно-исследовательского трубного института (НИТИ)
 1944-1954 начальник маннесмановского (трубопрокатного) цеха Таганрогского металлургического завода
 1954-1957 гл. инженер Гл. управления Министерства чёрной металлургии УССР
 1957-1963 в Приднепровском совнархозе
 1963-1965 на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе
 1966—1970 зав. отделом во Всесоюзном н.-и. и конструкторско-технологическом институте трубной промышленности, 
 с 1970 начальник Главного управления Министерства черной металлургии УССР.

Член КПСС с 1940 г. Кандидат технических наук (1966).

Сталинская премия 1943 — за коренное усовершенствование технологии производства миномётных труб и деталей боеприпасов.

Государственная премия СССР 1971 года — за разработку машин, механизмов и приборов для автоматизации и интенсификации трубного производства.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в войне 1941 – 1945 гг.», «За восстановление предприятий черной металлургии Юга».

Источники 
 http://tagmet-history.tmk-group.ru/index.php/p/141-panyushkin-nikolaj-vasilevich
 Ежегодник БСЭ, 1972